Георгий Дмитриев:
 Дмитриев, Георгий Николаевич (1932—2001) — российский конструктор в области ракетно-ядерного оружия, лауреат государственных премий.
 Дмитриев, Георгий Петрович (1942—2016) — советский композитор.